Казацкий (значения):

 Казацкий — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области Беларуси.

Имя прилагательное 
 Казацкий гетман
 Казацкий крест
 Казацкий мост
 Казацкий полковник
 Казацкий сельсовет
 Казацкий собор

См. также 
 Новоказацкий
 Новоказацкое
 Казачий